Y dit j y dis est un album d'Henri Dès sorti en 1969.

Liste des chansons 

 Face A: Y dit j y dis
 Face A: Les yeux de Marie

 Face B: J'avais un enfant
 Face B: C'est mon aventure

Références 

Album musical sorti en 1969
Album d'Henri Dès